Эужениу Фернанду Била (; ) — мозамбикский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2003 году в «Машакене». В 2004 году перешёл в венгерский клуб «Гонвед», где за 5 сезонов помог клубу дважды стать обладателем национального кубка. Сезон 2009/10 провёл в кипрском клубе «Неа Саламина». Последним клубом в карьере Жениту стал израильский «Секция Нес Циона».

Карьера за сборную 
Албину был включен в состав сборной на Кубок африканских наций 2010 в Анголе, на котором сборная заняла последнее место в таблице.

Достижение 
 Обладатель Кубка Венгрииː 2007, 2009

Примечания

Ссылки 

Футболисты Мозамбика
Игроки сборной Мозамбика по футболу
Игроки ФК «Машакене»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Неа Саламина»